Оксид мышьяка — неорганические соединения мышьяка и кислорода:

 Оксид мышьяка(III) 
 Оксид мышьяка(V)